Shantinagar (Dang Deokhuri)
 Shantinagar (Jhapa)